War Department ist der Name folgender Behörden:

 War Department (United Kingdom), Teil des Kriegsministeriums des Vereinigten Königreiches
 Kriegsministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of War)